Білий колір

Білий,   Біла — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білий Андрій Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білий Андрій Петрович (1968) — український підприємець, громадський діяч; Віце-президент Всеукраїнської Федерації кінного спорту України і Президент Федерації кінного спорту Київщини.
 Білий Андрій Сергійович (* 1995) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білий Василь Іванович (1990) — український футболіст, захисник
 Білий Василь Іванович (1965—2014) — солдат батальйону НГУ «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Білий Василь Павлович (1951) — народний депутат України 1-го скликання
 Білий Володимир Васильович (1894—1937) — педагог, етнограф, один із організаторів краєзнавчого руху в Україні
 Білий Володимир Васильович (1926—2007) — український і радянський гірничий інженер
 Білий Данило Микитович (1897—1973) — Герой Радянського Союзу
 Білий Денис Анатолійович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білий Дмитро Дмитрович (1967) — український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист, осавул Азовського козацького війська, доктор історичних наук
 Білий Іван Іванович (1988) — український футболіст
 Білий Іван Омелянович (1942) — український поет
 Білий Ігнат Архипович (1887—1973) —  громадський і політичний діяч козацького національного руху
 Білий Леонід Савелійович (1940) — народний депутат України 1-го скликання
 Білий Максим Іванович (1989) — український футболіст, півзахисник
 Білий Максим Ігорович (1990) — український футболіст, захисник
 Білий Максим Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Білий Михайло Улянович (1922—2001) — ректор Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, Голова Верховної Ради УРСР
 Білий Олексій Петрович (1961) — кандидат економічних наук, член Партії регіонів
 Білий Павло — полковник Черкаського полку (1671).
 Білий Петро Михайлович (1939—2020) — радянський футболіст українського походження, захисник. Майстер спорту СРСР, тренер вищої категорії.
 Білий Сава (? —1795) — полковник Чорноморського козацького війська, очільник першого загону українців на Кубані
 Білий Сергій Володимирович (* 1990) — український спортсмен-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу.
 Білий Сергій Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Білий Сидір Гнатович (1716—1788) — запорозький кошовий отаман
 Білий Спиридон Юхимович (1912—1994) — Герой Радянського Союзу

Псевдо 
 Лешко I Білий (1186—1227) — польський князь з династії П'ястів
 «Білий» — одне з псевдо головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича
 «Білий» — одне з псевдо полковника УПА Мирослава Онишкевича

Топоніми

Білий — річка в Закарпатській області, ліва притока Тиси.

Білий — місто, адміністративний центр Більського району Тверської області.
 Білий — острів, один з південних островів Ладозького озера.
 Білий — струмок в Удмуртії, права притока Ками.

Українські прізвища